Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1954 werd op 16 en 17 januari in het Maruyama te Sapporo gehouden. Het was de eerste keer dat een wereldkampioenschap  werd verreden in Azië.

Titelverdediger was Oleg Gontsjarenko, die in het Olympiastadion in Helsinki wereldkampioen was geworden. Boris Sjilkov won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1954
Langebaanschaatsen in 1954
Schaatsen in Japan
Sport in Hokkaido
Schaatsen